Jean Gravier peut désigner :

 Jean Gravier (1915-1991), homme politique français ;
 Jean Gravier (1953-), homme politique français ;
 Jean Gravier de Vergennes (1718-1794), magistrat français.